Manly peut désigner :

Lieux 
 Manly, quartier de Sydney ;
 Conseil de Manly, ancienne zone d'administration locale australienne, au nord de Sydney ;
 Lac Manly, lac proglaciaire de la Vallée de la Mort en Californie, nommé en l'honneur de William L. Manly ;
 Manly, une ville, du comté de Worth en Iowa, aux États-Unis ;
 Manly est une banlieue de la ville d’Auckland, dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Personnes

Patronyme 
 Charles Manly (1876-1927), ingénieur américain ;
 Paul Manly (1964-), homme politique canadien.

Prénom 
 Manly Palmer Hall (1901-1990), auteur ésotériste canadien ;
 Manly Wade Wellman (1903-1986), romancier américain.

Autres usages 
 Manly RUFC, club de rugby à XV australien ;
 Manly-Warringah Sea Eagles, club de rugby à XIII australien.

Homonymie de toponyme